Sext Noni Quintilià (cònsol), cònsol l'any 8 
 Sext Noni Quintilià (cònsol sufecte), cònsol sufecte l'any 40